Цвето́чный  — посёлок в Майкопском муниципальном районе Республики Адыгеи России.

Входит в состав Тимирязевского сельского поселения.

Население

Улицы

Примечания

Ссылки 
 Цветочный (поселок сельского типа)

Населённые пункты Майкопского района